В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2006, що проходив у рамках Туру WTA 2006, Жанетта Гусарова і Міхаелла Крайчек виграли титул, у фіналі перемігши пару Аліче Канепа і Джулія Габба 6–0, 6–0.

Сіяні пари 

 Елені Даніліду /  Ясмін Вер (1-ше коло)
 Юліана Федак /  Анастасія Єкімова (1-ше коло)

 Марет Ані /  Роберта Вінчі (1-ше коло)
 Лурдес Домінгес Ліно /  Стефані Форец (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo